Tsjerkebuorren (Oosterwierum), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
 Tsjerkebuorren (straat), een straatnaam genoemd naar een kerkbuurt in een dorp